Эхинг () — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Фрайзинг. Население составляет 13 415 человек (на 31 декабря 2013 года). Занимает площадь 37,83 км². Официальный код — 09 1 78 120.

Коммуна подразделяется на 5 сельских округов.

Демография

Примечания

Ссылки 
 

Города Баварии